Kings River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kings River Township (Carroll County, Arkansas)
 Kings River Township (Madison County, Arkansas)